Chaco bezeichnet:
 Gran Chaco, Region in Südamerika
 Provinz Chaco, Provinz in Argentinien
 Provinz Gran Chaco, Provinz in Bolivien
 Chaco (Chuquisaca), Ort im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Nationalpark Chaco, Nationalpark in Argentinien
 Chaco (Paraguay), Region in Paraguay, die sich über die Departamentos Alto Paraguay, Boquerón und Presidente Hayes erstreckt.
 Chaco Canyon, Canyon in New Mexico, USA
 Chaco-Canyon-Kultur, lokale Ausprägung der Anasazi-Kultur im Chaco Canyon
 Chaco (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Braunen Falltürspinnen (Nemesiidae)
 Chaco (Volk), indigene Kulturgemeinschaft in New Mexico, USA
 Chaco (1923), Hilfsschiff (Transporter) der argentinischen Marine (Stapellauf 1923)
 Chaco (M 5), Minensucher der argentinischen Marine (Stapellauf 1977)
  Chaco (* 1981), argentinischer Fußballspieler, siehe Christian Giménez (Fußballspieler, 1981)

Siehe auch:
 Chacokrieg
 Tschako